Тролленес () — многозначный топоним.

  — небольшое поселение в Швеции.
  — община на юге Швеции. 
 Тролленес — старинный замок в Швеции.